Acetilmorfin may refer to:

 3-Monoacetilmorfin (3-acetilmorfin), neaktivni metabolit heroina
 6-Monoacetilmorfin (6-acetilmorfin), aktivni metabolit heroina